Марша има више значења:

 Марша (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Марша (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Марша (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији